Эдуард Калныньш:
 Калныньш, Эдуард Андреевич (1876—1964) — генерал латвийской армии. 
 Калнынь, Эдуард Фридрихович (1904—1988) — латвийский и советский художник; действительный член АХ СССР, народный художник СССР.